Червоный Орач (с — Красный Пахарь) — название населённых пунктов на Украине:

 Червоный Орач — до 2016 г. название села Семёновка в Кривоозерском районе Николаевской области.
 Червоный Орач — до 2016 г. название посёлка Новый Орач в Окнянском районе Одесской области.

См. также 
 Красный Пахарь